Jugo peut signifier:

Patronyme 

 Jenny Jugo (1904-2001), une actrice autrichienne.

Toponyme 

 Jugo est une commune faisant partie de la municipalité de Zuia dans la province d'Alava (Espagne).

Divers 
 Jûgo, personnage du manga Naruto ;
  ;
 Sillon jugo-palpébral, mieux connu sous le nom de cerne.